Kretslopp kan syfta på:

 Biogeokemiskt kretslopp – inom ekologi och geovetenskap den cirkulation som varje grundämne, förening eller molekyl företar, då den färdas genom de biotiska och abiotiska delarna av ett ekosystem
 Kolcykeln – ett biogeokemiskt kretslopp
 Kvävets kretslopp – en cykel som innefattar kväve och ämnen som innehåller kväve
 Syrets kretslopp – ett kretslopp som grundämnet syre ingår i
 Vattnets kretslopp – den hydrologiska cykeln

Fysiologiska kretslopp
 Kardiovaskulära systemet – det organsystem som transporterar ämnen mellan cellerna
 Lilla kretsloppet – den del av hjärt- och kärlsystemet där gasutbytet i blodet sker
 Stora kretsloppet – den del av hjärt- och kärlsystemet som syresätter kroppens organ

Fysikaliska kretslopp
 Termodynamisk cykel – en serie termodynamiska processer som avslutas i sitt ursprungliga läge
 Strömkrets –  en elektrisk ström kan passera genom kretsen

Ekonomiska
 Kretsloppsekonomi – ett begrepp som används av grönt orienterade ekonomiska debattörer

Religion
 Själavandring – ett begrepp för trosföreställningar som innebär att en människas själ inte dör med kroppen

Se även
 Cykel (olika betydelser) – flera betydelser
 Cyklisk – flera betydelser